Копоро има више значења:

 Копоро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Копоро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Копоро (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику